Антонелли — фамилия итальянского происхождения.

Известные носители:
 Антонелли, Андреа (1988—2013) — итальянский мотогонщик.
 Антонелли, Анна Александровна (род. 1987) — российская киноактриса.
 Антонелли, Баттиста (1547—1616) — итальянский военный инженер.
 Антонелли, Джакомо (1806—1876) — итальянский куриальный кардинал.
 Антонелли, Джованна (род. 1976) — бразильская актриса театра и кино, фотомодель.
 Антонелли, Джон (1915—1990) — американский бейсболист.
 Антонелли, Джонни (1930—2020) — американский бейсболист.
 Антонелли, Дмитрий Иванович (1782—1842) — российский портретист и исторический живописец, академик Императорской академии художеств.
 Антонелли, Доминик Энтони (род. 1967) — американский инженер, астронавт.
 Антонелли, Кэтлин (1921—2006) — американская программистка, вычислитель, учёный в области информатики. Одна из шести первых программистов ЭНИАКа.
 Антонелли, Лаура (1941—2015) — итальянская киноактриса, звезда эротического кино.
 Антонелли, Леонардо (1730—1811) — итальянский куриальный кардинал, племянник последующего.
 Антонелли, Лука (род. 1987) — итальянский футболист.
 Антонелли, Микеле (род. 1994) — итальянский легкоатлет.
 Антонелли, Николо Мария (1698—1767) — итальянский куриальный кардинал, дядя предыдущего.
 Антонелли, Пётр Дмитриевич (1825—1885) — сын Д. И. Антонелли, агент Министерства внутренних дел, под прикрытием внедрившийся в кружок петрашевцев.
 Антонелли, Пьетро (1853—1901) — итальянский дипломат.
 Антонелли, Фердинандо Джузеппе (1896—1993) — итальянский кардинал.
 Антонелли, Франц Иванович (1786—1838) — русский художник.
 Антонелли, Эннио (род. 1936) — итальянский кардинал.
 Антонелли, Этьен (1879—1971) — французский экономист и политический деятель.

См. также 
 Антонелла